Die U.S. Indoors 1984 waren ein Tennisturnier der Damen in Livingston, New Jersey. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 20. bis 26. Februar 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Livingston (New Jersey)